Herr und Speer (auch: HERR & SPEER) sind ein Autoren-, Aktivisten und Beraterteam aus Berlin, das aus Vincent-Immanuel Herr und Martin Speer besteht. Gegründet im Jahr 2012, widmen sich der Historiker/Soziologe Herr und der Wirtschaftswissenschaftler Speer einer Reihe von gesellschaftlichen und politischen Fragen, veröffentlichen Artikel (u. a. Spiegel, Die Zeit, Sueddeutsche Zeitung) und initiieren öffentliche Kampagnen. Besondere Bekanntheit erlangten Herr und Speer mit ihrer Free-Interrail-Initiative sowie ihrem Einsatz für Generationen- und Geschlechtergerechtigkeit.

Herr und Speer bezeichnen sich als Feministen. Sie sind HeForShe Botschafter für UN Women Deutschland und wurden im Jahr 2022 in den Gender Equality Advisory Council (GEAC) der G7-Staaten berufen.

Aktivistische Initiativen & Engagement 
Herr und Speer starteten eine Reihe von Kampagnen und Initiativen, die teilweise eine erhebliche mediale und öffentliche Resonanz erzeugten.

2013 plädierten Herr und Speer für die Einführung einer Wahlpflicht in Deutschland in Verbindung mit einem Enthaltungsfeld. Über die Jahre sprachen sich beide wiederholt für die Forderung aus.

Im Sommer 2014 gründeten sie das Young European Collective, eine Gruppe junger europäischer Aktivisten aus verschiedenen europäischen Ländern. Die Gruppe veröffentlichte im Herbst 2015 einen gemeinsam verfassten Generationen- und Europaessay unter dem Titel „Who, If Not Us?“, finanzierte den Druck per Crowdfunding und verteilte 6.000 Exemplare an junge Menschen in mehreren Ländern Europas. Die Gruppe wurde u. a. von der Stiftung Mercator unterstützt und gefördert. Im Juni 2017 erschien das Buch in der deutschen Übersetzung im Verlag Droemer Knaur.

2015 forderten Herr und Speer zusammen mit der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen, eine Jugendquote in deutschen Parteien und Parlamenten einzuführen.

Im Juni 2015 veröffentlichten sie auf Spiegel Online unter dem Hashtag #EsIstZeit einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel mit der Forderung, im Bundestag eine Abstimmung zur Öffnung der Ehe ohne Fraktionszwang durchzuführen. Der Brief erregte vor allem dadurch Aufmerksamkeit, dass er von Spitzenpolitikern aus SPD, B90/Die Grünen, Die Linke und FDP mitgetragen und darüber hinaus von verschiedenen deutschen Prominenten unterstützt wurde. So setzten unter anderem Nena, Udo Lindenberg, Til Schweiger, Die Ärzte, Claudius Seidl, Maren Kroymann und Thomas Hitzlsperger ihre Unterschrift unter den Aufruf. Zusätzlich wurde der Brief in einer Change.org Petition von über 57.000 Menschen unterzeichnet.

Seit Sommer 2015 setzen sich Herr und Speer in verschiedenen Artikeln, Radiointerviews und auf Veranstaltungen für ihren Free-Interrail-Vorschlag ein: Jeder EU-Bürger soll zum 18. Geburtstag ein kostenloses Interrailticket bekommen. Das soll Europäische Integration stärken und Europa für alle Bürger erfahrbar machen, unabhängig vom sozialen, finanziellen oder nationalen Hintergrund. Der Vorschlag wurde seitdem medial breit diskutiert und überwiegend positiv aufgenommen. So belegte eine Umfrage des ZDF-Politbarometers im September 2016, dass eine Mehrheit der Deutschen diesen Vorschlag für sinnvoll erachte. Weiterhin wurde der Vorschlag im Europäischen Parlament aufgegriffen und wird dort von Abgeordneten der Fraktionen der EVP, ALDE, Grüne/EFA und S&D unterstützt. Eine Onlinepetition zu dem Vorschlag hat über 40.000 Unterschriften gesammelt. Nach einem Pilotprojekt 2018 mit 15.000 kostenlosen Interrail-Tickets, plante die EU-Kommission, im Zeitraum 2021 bis 2027 bis zu 700 Millionen Euro für #DiscoverEU bereitzustellen, wie die auf FreeInterrail basierende Initiative der EU genannt wird. Im Dezember 2020 kündigte die Kommission an, DiscoverEU ab 2021 als „flagship initiative“ des Erasmus-Programms einzuführen. Im Februar 2021 erwähnte Marija Gabriel, Europäische Kommissarin für Bildung, Jugend und Kultur, in einer Rede Herr und Speer als Initiatoren der Idee.Beide sind Unterstützer der UN-Kampagne HeForShe und seit 2018 Deutsche Botschafter für HeForShe.

Kurz vor dem Referendum zum Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU im Juni 2016 starteten die beiden den Aufruf #EuropeLovesUK, der von über 57.000 Menschen unterstützt und unter anderem auch von der Erfolgsautorin Joanne K. Rowling auf Twitter geteilt wurde.

Publizistisches Wirken 
Seit 2012 haben Herr und Speer eine Reihe von Gastbeiträgen in deutschen und internationalen Medien sowie bisher drei Bücher veröffentlicht.

Gastbeiträge (Auswahl) 
2012 waren sie Teil des „Zukunftsmanifests“, eines in der Zeit veröffentlichten Aufrufs von 11 jungen Menschen unter 30 Jahren aus sechs verschiedenen Parteien mit konkreten Politikvorschlägen für eine gerechtere und nachhaltigere Zukunft. Mit dabei war unter anderem auch Wolfgang Gründinger und Diana Kinnert.

2013 plädierten Herr und Speer wiederum in der Zeit für die Einführung einer Wahlpflicht in Deutschland in Verbindung mit einem Enthaltungsfeld. Über die Jahre sprachen sich beide wiederholt für die Forderung aus, so u. a. im September 2017 in einem Gastbeitrag von Herr im Tagesspiegel.

Im Februar 2016 veröffentlichen Herr und Speer auf Zeit Online eine viel diskutierte Anleitung zum Feminismus für Männer.

Zur Bundestagswahl 2017 riefen Herr und Speer ihre Generation in der Zeit zum Wählen auf und starteten einen Wahlflashmob.

Bücher (Auswahl)

Europe For Future. 95 Thesen, die Europa retten – was jetzt geschehen muss 
Das im August 2021 im Verlag Droemer Knaur erschienenen Buch stellt in 95 Thesen Vorschläge zur Weiterentwicklung der Europäischen Union vor. Gegenüber Zeit Online äußerte Speer die Intention des Buches: „Der Grundton unseres Buches ist: Europa hat seine besten Tage noch vor sich. Wir versuchen, Ideen zu liefern, wie das gelingen kann. Unsere Thesen verstehen wir eher als Denkanstöße, als Debattenangebot.“

Viele der Vorschläge werden bereits von einzelnen europäischen Staaten, Regionen oder Städten angewandt und im Buch für eine mögliche europäische Implementierung aufgeführt, u. a. ein schwedisches Modell für Elternzeit, Jugendräte nach kroatischem Vorbild, ein Bürgerhaushalt nach Vorbild Portugals, ein Bürgerrat nach irischer Prägung, eine inklusive Stadtplanung nach dem Vorbild der Stadt Wien, ein Paritätsgesetz nach französischem Vorbild, ein Pensionsfonds nach Inspiration des norwegischen Staatlichen Pensionsfonds oder ein Mutterschaftspaket finnischer Prägung.

Andere Thesen greifen bereits bekannte Ideen auf und entwickeln diese weiter, u. a. die Umwandlung des Rats der Europäischen Union in einen Europäischen Senat, einen neuen Anlauf zur Erststellung einer EU-Verfassung, die Einführung eigener EU-Steuern, transnationale Listen zur Wahl des Europäischen Parlaments, eine EU-Armee, eine feministische Außenpolitik, Barrierefreiheit auch im Privatsektor, einen Bahntunnel zwischen Spanien und Marokko, ein europäisches Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht, ein EU-Reisepass, ein EU-weites Nachhaltigkeitslabel oder eine europäische Marsmission.

Wiederum andere Thesen machen weitestgehend neue Vorschläge, u. a. die Einführung eines EU-Distrikts in Brüssel, ein Ausschlussverfahren für Mitgliedsstaaten, die wiederholt Grundwerte der EU verletzen, neue EU-Naturparks, ein gemeinsames EU-Team bei den Olympischen Spielen, ein Forum für EU-weiten interreligiösen Dialog oder ein Startguthaben für Start-Ups.

In der Recherche führten Herr und Speer Interviews mit Personen aus Politik und Zivilgesellschaft, u. a. Martin Schulz, Manfred Weber, Hannah Neumann, Katja Leikert, Sergey Lagodinsky, Konstantin Kuhle, Alexander Graf Lambsdorff, Raul Krauthausen, Kristina Lunz, Martin Ehrenhauser, und bereisten nach eigenen Angaben 29 europäische Länder.

Auszeichnungen 
 2017: Vorbildpreis der Bayreuther Dialoge
 2017: Politikaward
 2018: Berliner Europapreis Blauer Bär
 2018: Innovation in Politics Award
 2018: Jean Monnet Prize for European Integration
 2018: The Good Lobby Award
 2021: European Railway Award: Outstanding Citizen’s Initiative

Privat 
Vincent-Immanuel Herr ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und einer gemeinsamen Tochter in Berlin. Martin Speer lebt mit seinem Partner in Frankfurt und Berlin.

Buchpublikationen 
 Wer, wenn nicht wir? Vier Dinge, die wir jetzt für Europa tun können. Droemer Knaur, München 2017. ISBN 978-3-426-78946-9.
 #TunWirWas – Wie unsere Generation die Politik erobert. Droemer, München, 2018, ISBN 978-3-426-30178-4.
 Europe For Future. 95 Thesen, die Europa retten – was jetzt geschehen muss. Droemer, München 2021, ISBN 978-3-426-30268-2.

Weblinks 
 Website von Herr und Speer
 Website der #FreeInterrail Initiative
 Website der Initiative „Who, If Not Us“?

Einzelnachweise 

Autorenduo